Epifania – imię żeńskie
 Epifania – święto chrześcijańskie
 święta Epifanii
 chór Epifania
 Świecki Ruch Misyjny „Epifania”

Zobacz też 

 Epifaniusz (Epifani) – imię męskie
 teofania – akt objawienia się bóstwa
 Epiphany